Il singolare dell'U.S. Men's Clay Court Championships 1998 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jim Courier ha battuto in finale Michael Chang 7-5, 3-6, 7-5.

Teste di serie

  Michael Chang (finale)
  Jason Stoltenberg (primo turno)
  Jim Courier (campione)
  Vincent Spadea (primo turno)

 Gianluca Pozzi (secondo turno) 
 Wayne Black (primo turno) 
 Grant Stafford (secondo turno) 
 Juan Antonio Marín (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1998
ATP Tour 1998